Kid Galahad, nom anglais du film Un direct au cœur sorti en 1962 dans lequel joue notamment Elvis Presley
Kid Galahad, nom anglais du film Le Dernier Round sorti en 1937
Kid Galahad (né en 1990), de son vrai nom Abdul-Bari Awad, boxeur britannique